Żagań est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Lubusz
 powiat de Żagań, une powiat.
 gmina de Żagań, une gmina.
 Żagań, une ville, chef lieu de la powiat et de la gmina de même nom.

Patronyme 

 Rodolphe de Żagań (ca. 1411/1418-1454), aristocrate de Silésie.

Patronyme polonais